Tallapoosa, relatiu o pertanyent als tallapooses, divisió dels alts creeks en la confederació Muscogee 
 Riu Tallapoosa curs d'aigua que travessa els estats de Geòrgia i Alabama (EUA)
 Tallapoosa (Geòrgia), ciutat al comtat de Haralson (Geòrgia, Estats Units) 
 Tallapoosa (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri